Staiger je priimek več osebnosti:
 Hermann  Staiger, nemški pilot (1915-1964)
 Emil Staiger, švicarski literarni teoretik (1908-1987)